Gregório III pode significar:
 Papa Gregório III - papa entre 731 e 741.
 Gregório III de Constantinopla - patriarca de Constantinopla entre 1443 e 1450.
 Gregório III Laham - patriarca Greco-Melquita de Antioquia e de todo Oriente, Alexandria e Jerusalém desde 2000

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos